Kolondieba kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Kolondiéba, kretshuvudort, Sikasso, 
 Kolondieba Cercle, krets, Sikasso, 

Robotskapade Maliförgreningar